Stati Uniti d'America
Hopkinton – città della contea di Delaware, Iowa
Hopkinton – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
Hopkinton – comune della contea di Merrimack, New Hampshire
Hopkinton – città della contea di St. Lawrence, New York
Hopkinton – città della contea di Washington, Rhode Island